Filature, ou filatures au pluriel, est un nom commun qui peut désigner :
 Filature textile, un atelier de transformation des fibres textiles en fils ;
 La filature de Demangevelle est une filature textile située à Demangevelle, en France, inscrit au titre des monuments historiques en 2003 avec le label « Patrimoine du  ».
 La Filature, une salle de spectacle à Mulhouse.
 Filature (renseignement), une technique de renseignement, réalisée par la surveillance des déplacements d'un individu.
 Filatures, un film hongkongais de 2007, réalisé par Yau Nai-hoi, avec Simon Yam, Tony Leung Ka-fai et Kate Tsui.